Wierzbowo kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Virbalis, ort,

Polen 

 Wierzbowo (ort i Polen), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat działdowski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar